Schiaffino ist 

 der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Schiaffino (1858–1935), argentinischer Maler
 Federico Schiaffino (* 1953), italienischer Künstler
 José Vázquez Schiaffino (1881–1958), mexikanischer Botschafter
 Juan Schiaffino (1925–2002), uruguayischer Fußballspieler
 Placido Maria Schiaffino (1829–1889), italienischer Kardinal
 Rosanna Schiaffino (1939–2009), italienische Schauspielerin
 Simone Schiaffino (1835–1860), italienischer Freiheitskämpfer

 der Name folgender Schiffe:
 Prosper Schiaffino
 Rose Schiaffino (Schiff, 1920)
 Rose Schiaffino (Schiff, 1956)

Siehe auch:
 Société Algérienne de navigation Charles Schiaffino & Cie.